Zu den Strecken des Fahrplanfelds 630 (Como–Chiasso–Mendrisio–Varese und Bellinzona–Mendrisio–Varese–Malpensa Aeroporto) siehe:

 Bahnstrecke Chiasso–Mailand (Como–Chiasso)
 Gotthardbahn (Chiasso–Mendrisio und Bellinzona–Mendrisio)
 Bahnstrecke Mendrisio–Varese 
 Bahnstrecke Varese–Gallarate
 Bahnstrecke Domodossola–Mailand (Gallarte–Busto Arsizio FS)
 Bahnstrecke Novara–Seregno (Busto Arsizio FS–Busto Arsizio FN)
 Bahnstrecke Busto Arsizio–Malpensa Aeroporto

600…